Colville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Colville Township (Arkansas)
 Colville Township (North Dakota)